Dr. Drago (Dragan) Dujmišić (Dolac kod Travnika, 1899. - Tuzla, 7. listopada 1943.) bio je hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, vjeroučitelj i mučenik.

Životopis 
Rodio se mjestu Polje, u župi Dolac kod Travnika. U Dolcu je završio osnovnu, a u Travniku srednju školu. 

Nakon srednjoškolskog obrazovanja odlazi u sjemenište, a za svećenika je zaređen 1922. godine. Dodatno se usavršavao na studiju u francuskom Strassbourgu, a teologiju je doktorirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Bio je kateheta u Tuzli, te župnik u Zvorniku i Morančanima kod Tuzle. Kao katehet u Tuzli je posebno uživao ugled hrvatskih intelektualaca i kulturnjaka. 

Novčano i moralno je pomagao rad HKAD-a "Domagoj" na području Tuzle i središnje Bosne. Radio je i kao vjeroučitelj u Tuzlanskoj gimnaziji.

Po ulasku u Tuzlu partizani su ga u jesen 1943. uhitili te ga 7. listopada 1943. uz teške fizičke ozljede, nanošenje muke i bolli smaknuli kod Par Sela s mnoštvom hrvatskih intelektualaca, gdje je plitko ukopan u jednoj uvali koja se zvala Rakidžinica. Bio je prekriven granjem i ostavljen da ga psi pojedu.

Tom prigodom je ubijen bez suda Stjepan Tadić iz Gornjeg Par Sela koji je pokušao tajno sahraniti dr. Dragu Dujmušića. Iako Stjepan nije uspio, skupina vjernika je sljedeći dan uspjela prenijeti njegovo tijelo i pokopati u katoličko groblje u Par Selu.

Citati 
 Prije nego što je umro izvršiteljima osude i njegove smrti rekao je: 

 O samom Dujmušiću Meša Selimović u svojoj knjizi “Sjećanja”, je zapisao:

Izvori

Poveznice 
 Katoličanstvo u Hrvata Bosne i Hercegovine

Životopisi, Tuzla
Hrvatski katolički svećenici
Hrvatski teolozi
Mučenici
Hrvati u Bosni i Hercegovini